Das Finanzamt Tettnang in Tettnang entstand nach der Auflösung der Kameralämter in Württemberg als Nachfolgebehörde des Kameralamts Tettnang. Das Finanzamt war eine örtliche Behörde der Finanzverwaltung in Württemberg.

Geschichte 
1922 erfolgte die Abgabe der Liegenschaftsverwaltung an das Staatsrentamt Weingarten.

Im Jahr 1937 wurde das Finanzamt Tettnang nach Friedrichshafen verlegt.

Quellen 
 Akten des Finanzamts Tettnang beim Staatsarchiv Sigmaringen: Bestand Wü 120

Weblinks 
 Beschreibung des Finanzamts Friedrichshafen beim Landesarchiv Baden-Württemberg

Tettnang
Ehemalige Behörde (Baden-Württemberg)
Organisation (Tettnang)
Gegründet 1922
Aufgelöst 1937